Umatilla – plemię Indian amerykańskich

Miejscowości w USA:
 Umatilla – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Umatilla – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Umatilla
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Umatilla (ang. Umatilla County) – w stanie Oregon